Zračna luka Sarajevo je međunarodna i glavna zračna luka Bosne i Hercegovine.

Povijest i razvoj
Dana 4./5. travnja 1992. zauzimanjem zračne luke od strane JNA počinje četvorogodišnja opsada Sarajeva

Godine 2005. je odbijen prijedlog bošnjačke uprave za preimenovanjem zračne luke u Alija Izetbegović International Airport.

Zrakoplovne tvrtke i odredišta

Statistika prometa

Izvori

Vanjske poveznice

Službeno mrežno mjesto

Sarajevo
Građevine u Sarajevu
Promet u Sarajevu